Tabor je lahko:

 tabor - srednjeveška utrdba, v sklopu katere je bila pogosto cerkev
 tabor - oblika letovanja pri tabornikih
 tabor - vojaška postojanka; v novejšem času tudi postojanka v himalajizmu (bazni tabor ...)
 tabor - slovensko narodno kulturno-politično ljudsko zborovanje na prostem med 1868 in 1871
tabor - likovno srečanje (npr. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje)
 Tabor - priimek več znanih ljudi
 Tabor - časnik Jugoslovanske demokratske stranke v Mariboru
 Tabor - društvo slovenske emigracije v Argentini
Tabor - zavod Tabor slovenskih likovnih samorastnikov

Naselja in občine 

 Tabor, Nova Gorica - naselje v Mestni občini Nova Gorica
 Tabor, Sežana - naselje v Občini Sežana
 Tabor, Tabor - naselje in središče istoimenske občine v Savinjski dolini
 Tabor, Maribor - mestna četrt v Mariboru
 Tabor, Ljubljana - ulično ime in mestni predel v Ljubljani z istoimenskim parkom in športno dvorano  
 Park Tabor
 Sokolski dom Tabor
 Tabor, Domžale - mestna četrt v Domžalah

 Občina Tabor (v Savinjski dolini)
Krajevna skupnost Tabor v Občini Logatec
 Šilentabor (do leta 2000 - Tabor nad Knežakom) - naselje v Občini Pivka
 Tábor - mesto na Češkem

Gore in hribi 

 Tabor - gora v Izraelu, znana po Jezusovi spremenitvi
 Tabor - hrib nad južnim delom Grosupeljskega polja
 Tabor, Izrael - hrib v Izraelu

Gradovi 

 grad Tabor - Laško
 grad Veliki Tabor - Hrvaška
 grad Mali Tabor - Hrvaška